Scopelengys är ett släkte av fiskar. Scopelengys ingår i familjen Neoscopelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskartade fiskar
Scopelengys